Alban Förster (Reichenbach im Vogtland, 1849 - Neustrelitz, 1916), compositor alemany del Romanticisme
 Bernhard Förster (Delitzsch, Saxònia, 1843 - San Bernardino, Paraguai, 1889), mestre d'escola, agitador polític i escriptor alemany
 Josef Förster (Praga, 1859 - Nový Vestec, 1951), compositor txec 
 Robert Förster (Markkleeberg, Saxònia, 1978), ciclista alemany professional entre 2001 i 2013